The Prophet: The Best of the Works — посмертна компіляція американського репера Тупака Шакура, видана лейблами Death Row Records та Ron Winter Productions 7 липня 2003 р. Виконавчий продюсер: Шуґ Найт. Упорядник: Джеймс Вінтер. У 2005 вийшов сиквел The Prophet Returns.

Список пісень 

«Only God Can Judge Me», «Tradin' War Stories», «Skandalouz», «2 of Amerikaz Most Wanted», «California Love» та «All Eyez on Me» взято з All Eyez on Me.
«Just Like Daddy», «Me & My Girlfriend», «Against All Odds», «To Live & Die in L.A.» та «Life of an Outlaw» взято з The Don Killuminati: The 7 Day Theory.
«Pour Out a Little Liquor» узято з Thug Life: Volume 1.
«Wanted Dead or Alive» узято із саундтреку «Gridlock'd».
«Staring Through My Rear View» взято із саундтреку «Злочинні зв'язки».

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Тупака Шакура
Музичні збірки 2003